Zoričići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Višnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 30 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 22 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji